Gibacht ist der Name folgender Orte:

 Gibacht (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Gibacht (Waldmünchen), Ortsteil der Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern

historisch:
 Pozorka (Kladruby), Ortsteil von Kladruby u Stříbra, Okres Tachov
 Pozorka (Nejdek), Ortsteil von Nejdek, Okres Karlovy Vary
 Pozorka (Stará Voda), Ortsteil von Stará Voda u Mariánských Lázní, Okres Cheb